Freedom of the Press ist ein jährlich erscheinender Bericht der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation Freedom House. Er misst das Ausmaß der Pressefreiheit und die editorielle Unabhängigkeit der Presse in Ländern und umstrittenen Gebieten der Welt.

Methodisches Vorgehen 
Der „Freedom of the Press“ Index weist jedem Land einen Platz im Ranking zu und liefert einen ausführlichen Länderbericht. Den Ländern wird ein Wert von 0 (am besten) bis 100 (am schlechtesten) zugewiesen, der aus einem Fragebogen mit 23 methodischen Fragen und 109 Indikatoren gewonnen wird. Diese Indikatoren lassen sich in drei Kategorien unterteilen: das rechtliche Umfeld, das politische Umfeld und das ökonomische Umfeld.

Das rechtliche Umfeld (0–30 Punkte) umfasst einerseits Regulierungen, die die Medieninhalte beeinflussen könnten, sowie andererseits die Neigung der Regierung, durch diese Gesetze die Arbeit der Presse einzuschränken. Freedom House beurteilt in dieser Kategorie u. a. die verfassungsrechtlichen Garantien für Pressefreiheit, das Strafmaß für Verleumdung und üble Nachrede, die Unabhängigkeit der Justiz und den Medienregulierungsbehörden, sowie die Zulassungsanforderungen für Medienunternehmen und
Journalisten.

Die Kategorie des politischen Umfelds (0–40 Punkte) wird durch die mögliche Kontrolle der Politik auf die Medieninhalte definiert. Hierbei werden die redaktionelle Unabhängigkeit der Medien, der Zugang zu Informationen und Quellen, offizielle Zensur sowie Selbstzensur, die Vielfalt der vorhandenen Nachrichten, das Vorhandensein von lokalen und gleichzeitig ausländischen Reportern, sowie die Einschüchterung von Journalisten untersucht.

In die Kategorie des ökonomischen Umfelds (0–30 Punkte) fallen die Besitzstrukturen der Medien sowie die Transparenz und die Konzentration der Besitzverhältnisse. Weiterhin werden die Kosten der Produktion und Verteilung der Medien, das Ausmaß der Korruption und der Einfluss von Bestechung auf den Medieninhalt sowie das Ausmaß des Einflusses der ökonomischen Situation eines Landes auf die Entwicklung der Medien betrachtet.

Der Platz im Ranking eines Landes wird aus den summierten Werten in diesen drei Kategorien gebildet: mit einem Wert von 0 bis 30 gilt ein Land als frei, von 31 bis 60 als teilweise frei und von 61 bis 100 als nicht frei.

Bericht 2017

Weltweit

Amerika

Asien-Pazifik

Mittel- und Osteuropa + Zentralasien

Naher Osten und Nordafrika

Subsahara-Afrika

Westeuropa

Trend einiger europäischer Länder 
Quelle: Freedom of the Press – historische Daten

Siehe auch 
 Press Freedom Index von Reporter ohne Grenzen
 International Press Institute
 Human Rights Watch
 Committee to Protect Journalists

Weblinks 
 Freedom of the Press – online auf der Webseite von Freedom House

Einzelnachweise 

Menschenrechte
Pressefreiheit